Моруц () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Матей.
 Моруц () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Сермашу.